Вена 1873 — 1-й международный шахматный турнир проходивший с июля по август. Организован в связи с проведением международной выставки; 12 участников играли по круговой системе матчи из 3 партий в течение 3 дней; при счёте 2 : 0 матчи прекращались (за выигрыш матча участнику начислялось 1 очко, за ничью — ½, за проигрыш — 0). В дополнительном матче за первое место Стейниц победил Блэкберна со счётом +2-0=0.

Турнирная таблица 

Участники расставлены в таблице согласно дополнительным показателям.

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com
Партии турнира в базе Chessgames
Партии турнира на сайте 365Chess

1873 год в шахматах
Вена (шахматный турнир)